Ozero Glubotjino kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Glubotjino (sjö i Belarus, lat 55,77, long 29,28), Vitsebsks voblast, 
 Ozero Glubotjino (sjö i Belarus, lat 54,93, long 29,29), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar